Haçane, Hacem, Hácene, Hassane, Hassam, Hassamo, Hassim ou Hassan pode referir-se a:

 Haçane ibne Ali  — filho do califa Ali
 Haçane Senussi  — príncipe herdeiro do Reino da Líbia
 Haçane Saba (m. 1124) — missionário muçulmano

 Califado Omíada

 Haçane ibne Numane (m. 698, 700 ou 708) — governador do Magrebe
 Haçane de Baçorá  — sacerdote islâmico

 Califado Abássida

 Haçane ibne Cataba  — governador da Armênia
 Haçane ibne Sal (m. 850/851) — oficial do califa Almumine
 Haçane ibne Maclade Aljarrá (m. 882) — oficial do califa Mutavaquil
 Haçane ibne Ali Curá (fl. 894/895-902) — oficial do califa Almutadide

 Califado Idríssida

 Haçane Alhajame ibne Mu ibne Alcácime  — califa idríssida. Também chamado Haçane I
 Haçane ibne Alcácime Canune  — califa idríssida. Também chamado Haçane II

 Califado Fatímida

 Haçane Abenamar (m. 1000) — general na Sicília

 Reino Iquíxida

 Haçane ibne Ubaide Alá ibne Tugueje  — príncipe iquíxida

 Emirado Aglábida

 Haçane ibne Alabás  — general na Sicília

 Emirado da Sicília

 Haçane ibne Ali Alcalbi  — emir da Sicília. Também chamado Haçane I

 Emirado Zaidita

 Haçane ibne Zaíde  — emir do Tabaristão. Também chamado Haçane I

 Marrocos

   — rei
 Hassan II de Marrocos  — rei
 Haçane, Príncipe Herdeiro de Marrocos (n. 2003) — príncipe herdeiro

Monte Haçane — vulcão extinto da Turquia

Desambiguações de antropônimos